Кла́ус То́йбер (; 17 января 1958, Эрланген) — немецкий футболист, играл на позиции нападающего. Он получил прозвище Боксёр, не только потому, что родился в один день с Мухаммедом Али, но и потому, что за свою профессиональную карьеру он получил только одну красную карточку.

Карьера 

Профессиональная карьера Клауса Тойбера началась в клубе второй Бундеслиги «Нюрнберг». В дебютном сезоне 1976/77 он сыграл всего три игры, а со следующего сезона он стал игроком основного состава. Свой первый гол Тойбер забил 23 сентября 1977 года в матче против VfR 1910 Bürstadt. В этом сезоне «Нюрнберг» занял второе место и завоевал право играть в первой Бундеслиге. Однако в сезоне 1978/79 «Нюрнберг» занял лишь 17-е место и вылетел во вторую Бундеслигу. Через год команда опять вернулась в первый дивизион. Тойбер сыграл за «Нюрнберг» 79 матчей, в которых забил 24 гола.

В 1980 году Тойбер перешёл в «Штутгартер Кикерс», за который провёл три сезона, сыграл 99 матчей и забил 49 голов. В 1983 году Тойбер перешёл в «Шальке 04» и помог команде занять второе место и выйти в первую Бундеслигу. За «Шальке 04» он провёл ещё три сезона, сыграл 125 матчей и забил 58 голов.

В 1987 году Тойбер подписал контракт с клубом «Байер 04», в составе которого стал обладателем Кубка УЕФА 1988 года. За «Байер 04» Тойбер провёл два сезона, сыграл 31 матч и забил 8 голов, после чего завершил свою карьеру.

Тренерская карьера 

После окончания игровой карьеры Тойбер работал тренером клубов «Раде» и «Ян Регенсбург». С 1995 по 2002 год он тренировал юниорскую команду «Шальке 04» (U-23), в сезоне 2005/06 — эссенский «Шварц-Вайс», с 2007 по 2010 год — «Хюльс».

Ссылки 
 Профиль Клауса Тойбера на сайте Fussballdaten.de
 Клаус Тойбер. Schalke04.de
 Профиль Клауса Тойбера на сайте weltfussball.de
 Профиль Клауса Тойбера на сайте dfb.de
 Профиль игрока Клауса Тойбера на сайте transfermarkt.ru
 Профиль тренера Клауса Тойбера на сайте transfermarkt.ru

Футболисты Германии
Игроки ФК «Байер 04»
Игроки ФК «Нюрнберг»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Штутгартер Кикерс»
Футбольные тренеры Германии
Тренеры ФК «Ян» Регенсбург